Temporal (von  ‚Zeit‘) bezeichnet
 die Eigenschaft, auf die Zeit bezogen zu sein
 in der Sprachwissenschaft: die Eigenschaft einer Kategorie oder Aussage, auf das grammatische Tempus oder auf anderweitige Zeitangaben bezogen zu sein (siehe Temporaladverbial) 
 in der Informationstechnik: Zusammenhänge mit der Speicherung zeitabhängiger Daten, siehe temporale Datenhaltung und temporale Datenbank

Temporal (von  ‚Schläfe‘) bedeutet
 in der Anatomie eine Lage- und Richtungsbezeichnung für „schläfenwärts“ bzw. „an der Schläfe gelegen“, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 so auch in: (Musculus) Temporalis, Schläfenmuskel

Temporal ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Temporal (16. Jahrhundert), französischer Übersetzer und Verleger
 Marcel Temporal (1881–1964), französischer Puppenspieler, Bühnenbildner, Architekt, Bildhauer, Graveur, Zeichner und Autor

Temporal als geografisches Objekt:
 eine Aldeia in Osttimor, siehe Temporal (Lahane Oriental)

Siehe auch:
 Temporale Stunden (Tag und Nacht mit je 12 Stunden, egal welche Jahreszeit)